Luttringhausen bezeichnet:

 Luttringhausen (Bad Münder am Deister), Ortsteil der Stadt Bad Münder am Deister (Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen).
 Luttringhausen (Bantorf), Ortslage des Ortsteils Bantorf der Stadt Barsinghausen (Region Hannover, Niedersachsen).

Siehe auch

 Lüttringhausen (Begriffsklärung)